Haas steht für:

 Haas, deutscher Familienname
 (3853) Haas, Asteroid
 Haas F1 Team, US-amerikanisches Motorsportteam

geographische Objekte:
 Haas (Dietfurt an der Altmühl), Ortsteil von Dietfurt an der Altmühl, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Haas (Gars am Inn), Ortsteil von Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Haas (Tussenhausen), Ortsteil von Tussenhausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Haas-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Unternehmen:
 Haas Automation, US-amerikanischer Werkzeugmaschinenbauer
 Mediengruppe Dr. Haas
 Ed. Haas Austria, österreichischer Lebensmittel- und Süßwarenhersteller
 Haas’sche Schriftgiesserei, Schriftgiesserei in Basel und Münchenstein
 Haas Food Equipment, österreichischer Hersteller von Produktionsanlagen für Back- und Süßwaren
 Haas & Cie, Schweizer Uhrenmanufaktur
 Haas Group, Marke der Haas GmbH & Co. Beteiligungs KG
 Haas & Sohn, deutscher Grundstoffbetrieb in Sinn, siehe Rudolf Haas (Unternehmer, 1843)

Siehe auch:
 Palais Haas in Wien-Wieden, Österreich
 Villa Haas in Sinn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Haaß
 Haass
 Has
 Hahs